Az 1969–1970-es olasz labdarúgókupa volt az olasz kupa 23. kiírása. A kupát a Bologna nyerte meg története során először.

Eredmények

Első forduló

1. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

2. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

3. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

5. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

6. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

7. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

8. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

9. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

Rájátszás 
A 7 legjobb csoportelső továbbjut, a maradék 2 csapat egy rájátszáskört játszik a negyeddöntőbe jutásért.

Negyeddöntő 

1 Megismételt mérkőzés

Csoportdöntő 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

6. forduló

Források
Az rsssf.com alapján

Olaszlabdarugokupa
Olaszlabdarugokupa
Olasz labdarúgókupa